Georges Taillandier – pistard francese
 Jean Taillandier – ex calciatore francese
 Louis Taillandier – schermidore francese
 Maurice Taillandier – schermidore francese